Шебалино — название населённых пунктов В России:

 Шебалино — село в Шебалинском районе Республики Алтай.
 Шебалино — село в Бийском районе Алтайского края.
 Шебалино — хутор в Октябрьском районе Волгоградской области.

См. также 
 Шебалино 1 — село в Бийском районе Алтайского края.